Ирпа — топоним:

 Ирпа — приток Снова (бассейн Днепра) в Брянской (Россия) и Черниговской (Украина) областях
 Ирпа — посёлок сельского типа в Климовском районе Брянской области (Россия)